

Крів-Кер — місто, штат Міссурі
 Крів-Кер — селище, штат Іллінойс